Бариды () — род жуков-долгоносиков из подсемейства Baridinae.

Распространение и описание 
Капустный, или чёрный, барид (В. carbonaria) встречается в Европейской части России, на Кавказе. Чёрный продолговатый жук дл. 5—8 мм, надкрылья с продольными бороздками, переднеспинка в мелких точках. Личинка белая, дл. до 10 мм. Перезимовавшие в почве жуки весной питаются вначале на сорняках, затем концентрируются на капусте, повреждая верхушечные почки, черешки листьев, стебли, корневую шейку.

Личинки питаются внутри стеблей и корневой шейки.

Систематика 

В составе рода:

Примечания

Ссылки 
 BugGuide Genus Baris

Baridinae
Роды жесткокрылых